JCS steht für:
 Java Caching System, Caching-Framework für Jakarta-EE-Anwendungen
 Jesus Christ Superstar, Rockoper
 Johnson Controls SAFT, Joint-Venture von Johnson Controls und SAFT
 Joint Chiefs of Staff, Gremium der Befehlshaber der US-amerikanischen Teilstreitkräfte
 Job Control Statements, Schnittstelle für Stapelverarbeitung im Betriebssystem z/VSE
 Journal of Cell Science, Fachzeitschrift für Zellbiologie
 Journal of Consciousness Studies, Fachzeitschrift zur Erforschung des Bewusstseins
 Journal of Croatian Studies, Fachzeitschrift für Kroatistik
 Journal of Cuneiform Studies, Fachzeitschrift für alte Keilschriftkulturen
 Journal of the Chemical Society, Fachzeitschrift für Chemie
 JetClub (ICAO-Code), schweizerische Fluggesellschaft

jcs steht für:
 Jamaican Country Sign Language (auch Konchri Sain Language; ISO-639-3-Code), isolierte indigene Gebärdensprache auf Jamaika für die jamaikanisch-kreolische Sprache

Abkürzung